Das Pilot Pen Tennis 2008 war ein Damen-Tennisturnier der WTA Tour 2008. Das Hartplatzturnier der Kategorie Tier II fand vom 15. bis 23. August 2008 statt.

Im Einzel setzte sich Caroline Wozniacki im Endspiel gegen Anna Tschakwetadse mit 3:6, 6:4 und 6:1 durch. Im Doppel besiegten Květa Peschke und Lisa Raymond die Paarung Sorana Cîrstea / Monica Niculescu im Finale mit 4:6, 7:5 und [10:7].

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 

WTA Tour 2008
Tennisturnier in New Haven (Connecticut)